Чемпионат Нидерландов по футболу 1994—1995 является 39 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 25 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 981 гол (в среднем 3,2 гола за игру). Матчи посетило 3 131 900 зрителей (в среднем 10 235).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Плей-офф за право играть в Эредивизие

Группа A

Группа B

Результаты матчей

Результаты матчей плей-офф

Группа A

Группа B 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1994/1995
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1994 году
Спорт в Нидерландах в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995